Тишнево — название нескольких населённых пунктов:
 Тишнево — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Тишнево — деревня в Оленинском районе Тверской области.